Santo António (Santo Antônio y Santo António en portugués) puede referirse:

Toponimia

en Brasil 
 Barra de Santo Antônio (Alagoas).
 Novo Santo Antônio (Piauí).
 Riacho de Santo Antônio (Paraíba).
 Santo António (Rio Grande do Norte).
 Santo Antônio da Alegria (São Paulo).
 Santo Antônio do Amparo (Minas Gerais).
 Santo Antônio do Aracanguá (São Paulo).
 Santo Antônio do Aventureiro (Minas Gerais).
 Santo Antônio da Barra (Goiás).
 Santo Antônio do Caiuá (Paraná).
 Santo Antônio do Descoberto (Goiás).
 Santo Antônio de Goiás (Goiás).
 Santo Antônio do Grama (Minas Gerais).
 Santo Antônio do Içá (Amazonas).
 Santo Antônio do Itambé (Minas Gerais).
 Santo Antônio do Jacinto (Minas Gerais).
 Santo Antônio do Jardim (São Paulo).
 Santo Antônio de Jesus (Bahía).
 Santo Antônio do Leverger (Mato Grosso).
 Santo Antônio de Lisboa (Piauí).
 Santo Antônio de Lisboa (distrito de Florianópolis).
 Santo Antônio dos Lopes (Maranhão).
 Santo Antônio dos Milagres (Piauí).
 Santo Antônio das Missões (Rio Grande do Sul).
 Santo Antônio do Monte (Minas Gerais).
 Santo Antônio de Pádua (Río de Janeiro).
 Santo Antônio do Palma (Rio Grande do Sul).
 Santo Antônio do Paraíso (Paraná).
 Santo Antônio da Patrulha (Rio Grande do Sul).
 Santo Antônio do Pinhal (São Paulo).
 Santo Antônio do Planalto (Rio Grande do Sul).
 Santo Antônio da Platina (Paraná).
 Santo Antônio de Posse (São Paulo).
 Santo Antônio do Retiro (Minas Gerais).
 Santo Antônio do Rio Abaixo (Minas Gerais).
 Santo Antônio do Sudoeste (Paraná).
 Santo Antônio do Tauá (Pará).

en Cabo Verde 
 Santo António, villa de la isla de Fogo.

en Portugal 
 Aldeia de Santo António, freguesia de municipio de Sabugal.
 Santo António, freguesia del municipio de Funchal.
 Santo António, freguesia de Louriçal.
 Santo António, población del municipio de Velas.
 Santo António, lugar de Oliveira de Azeméis.
 Santo António, freguesia del municipio de Ponta Delgada.
 Santo António, freguesia del municipio de São Roque do Pico.
 Santo António da Charneca, freguesia del municipio de Barreiro.
 Santo António da Serra, freguesia de municipio de Machico.
 Santo António da Serra, freguesia del municipio de Santa Cruz.
 Santo António das Areias, freguesia del municipio de Marvão.
 Santo António de Nordestinho, freguesia del municipio de Nordeste.
 Santo António de Vagos, freguesia del municipio de Vagos.
 Santo António dos Cavaleiros, freguesia del municipio de Loures.
 Santo António dos Olivais, freguesia del municipio de Coímbra.
 Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto.

en Santo Tomé y Príncipe 
 Santo António.